Сан Педрито има више значења:

 Сан Педрито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Педрито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педрито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педрито (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педрито (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Педрито (Агва Бланка де Итурбиде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Педрито (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Педрито (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Педрито (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Педрито (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Педрито (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Педрито, Игнасио Делгадо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Педрито (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Педрито (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Педрито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Педрито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Педрито (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Педрито (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Педрито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Педрито (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику